Das Eastbourne 1984 war ein Tennisturnier der Damen in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 18. bis 23. Juni 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Eastbourne